Фридрих може да се отнася за:
 Фридрих (Анхалт-Харцгероде) (1613 – 1670)
 Фридрих (Арнсберг) (1075 – 1124)
 Фридрих (Бавария) (1339 – 1393)
 Фридрих Младши (Бранденбург) (1422 – 1463)
 Фридрих (Брауншвайг-Остероде) (1350 – 1421)
 Фридрих (Вюртемберг-Нойенщат) (1615 – 1682)
 Фридрих Малкия (1273 – 1316), маркграф на Дрезден
 Фридрих (Мозелгау) (965 – 1019)
 Фридрих (Пфалц-Цвайбрюкен-Велденц) (1616 – 1661)
 Фридрих (Саарбрюкен) (? – 1135)
 Фридрих (Саксония-Алтенбург) (1763 – 1834)
 Фридрих (Хесен-Ешвеге) (1617 – 1655)
 Фридрих (Шлезвиг-Холщайн-Норбург) (1581 – 1658)
 Фридрих I, няколко души с това име
 Фридрих II, няколко души с това име
 Фридрих III, няколко души с това име
 Фридрих IV, няколко души с това име
 Фридрих V, няколко души с това име
 Фридрих VI, няколко души с това име
 Фридрих VII (? – 1309), граф на Цолерн
 Фридрих VIII (? – 1333), граф на Цолерн
 Фридрих XII (1401 – 1443), граф на Хоенцолерн
 Карл Йоахим Фридрих (1901 – 1984), германско-американски политолог
 Каспар Давид Фридрих (1774 – 1840), германски художник
 Мануел Фридрих (р. 1979), германски футболист